Bare Top Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Top Mountain (New York)
 Bare Top Mountain (Utah)